Нигер (Niger) е име на:

 Нигер, държава в Западна Африка
 Нигер (река), река в Африка

 Допълнително име на римски военачалници, войнишки императори и узурпатори
 Песцений Нигер, римски император на изток от 193 до 194 г.
 Квинт Аквилий Нигер, римски консул 117 г.
 Секст Нигер, римски писател фармацевт по времето на Август